Павел Петрович Зюбин (1910—1944) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Павел Зюбин родился 3 ноября 1910 года в Белгороде. Окончил рабфак. В 1936 году Зюбин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в польском походе РККА и советско-финской войне. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К июню 1944 года гвардии майор Павел Зюбин командовал 193-м гвардейским артиллерийским полком 90-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР.

22 июня 1944 года полк Зюбина успешно поддерживал огнём действия дивизии во время прорыва вражеской обороны в районе деревни Сиротино Шумилинского района. 24 июня 1944 года Зюбин погиб в бою. Похоронен в городе Городок Витебской области Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии майор Павел Зюбин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени.

В честь Зюбина в Городке установлен памятник и названа улица.

Примечания

Литература 
 
 Герои-белгородцы. 2-е изд., доп. Воронеж, 1972. / стр.88-89.

Ссылки 

Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Городке (Витебская область)